Albert Memmi – scrittore, saggista e sociologo tunisino
 Lippo Memmi – pittore italiano
 Luigi Memmi – politico italiano